Motor kan betyda:
Motor – en maskin som utvinner rörelseenergi ur andra energiformer
 Förbränningsmotor – en motor som via förbränning av ett bränsle omvandlar kemisk energi till arbete
 Kolvmotor – en motor som omvandlar ett gas- eller vätsketryck i en cylinder
 Tvåtaktsmotor – en kolvmotor, av utförandet ottomotor eller dieselmotor i vilken bränslet förbränns i två faser
 Fyrtaktsmotor – en typ av kolvmotor i vilken bränslet förbränns i fyra faser
 Dieselmotor – en förbränningsmotor konstruerad med principen för en kolvmotor
 Ottomotor – en förbränningsmotor av kolvtyp
 Fotogenmotor – en motor som drivs med fotogen
 Tändkulemotor – en förbränningsmotor av kolvtyp
 Hesselmanmotor – en hybrid mellan otto- och dieselmotor
 Homogenmotor – en förbränningsmotor där en homogen bränsle-luft blandning komprimeras till självantändning
 Fartygsmotor – ett fartygs mekaniska framdrivningsanordning
 Wankelmotor – en typ av förbränningsmotor med roterande rotor
 Jetmotor – en motor som accelererar en gas- eller vätskeström bakåt
 Raketmotor – en vidareutveckling på jetmotorn
 Stirlingmotor – en värmemotor som kan ha utvändig förbränning

Motor (tidning) – organ för Motormännens Riksförbund
Motor (datalogi) – det inre av ett datorprogram
Grafikmotor – en mjukvarukomponent som handhar den grafiska representationen
Spelmotor – en mjukvarukomponent som hanterar en del av mekaniken i ett datorspel
Sökmotor – upptäcka, hämta in och indexera webbsidor

Se även
Motorik – processer som involverar kroppens muskler
Maskin